La Copa de Campeones de Europa 1979-80 fue la edición número 25 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1979 y mayo de 1980, con la participación inicial de 33 equipos, representantes de 32 federaciones nacionales diferentes.

La final, a partido único, tuvo lugar el 28 de mayo de 1980 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en España, y en ella se enfrentaron el Nottingham Forest FC, vigente campeón y el Hamburgo SV, con victoria del equipo inglés por 1-0, marcando así un hito que nadie ha podido igualar al pasar de ser un equipo de 2.ª división a convertirse en bicampeón de Europa en tan solo 4 años.

El Nottingham Forest FC al levantar su segunda Copa de Europa, se convirtió hasta el día de hoy en el único club del continente en tener más títulos europeos que ligas de su propio país.

Ronda previa

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1979–80:

Notas

Enlaces 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Fútbol en España en 1980
Deporte en Reino Unido en 1979
Deporte en Reino Unido en 1980
Eventos deportivos celebrados en Madrid
Nottingham Forest Football Club
Hamburgo S.V.